Döbrentei ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Döbrentei (1785/1786–1851), ungarischer Schriftsteller 
 Kornél Döbrentei (* 1946), ungarischer Schriftsteller